Натуральне число 1014
 1014 рік до нашої ери
 1014 рік нашої ери